Fu-sing je čínské jméno, které může označovat:

 Fu-sing – jedno z čínských tří hvězdných božstev;
 Fu-sing (vlak) – typ čínských vysokorychlostních vlaků;
 Fu-sing (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Chan-tan v provincii Che-pej;
 Fu-sing (Tchaj-wan) – horský domorodý obvod ve speciální obci Tchao-jüan na Tchaj-wanu.